Herrnsheim steht für:

 Worms-Herrnsheim, Stadtteil von Worms
 einen Ortsteil von Willanzheim in Unterfranken, siehe Markt Herrnsheim

Herrnsheim ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Heyl zu Herrnsheim, Familienname
 Cornelius von Heyl zu Herrnsheim (* 1933), deutscher Jurist und Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland